My-HiME (舞-HiME, Mai-HiME) är en anime producerad av Sunrise. Den sändes på TV Tokyo från September 2004 till mars 2005. Animen handlar om HiME, tjejer med speciella krafter som låter dem framkalla monster som kallas Children för att slåss mot de onda Orphans.

Det finns också en manga med annan story.

En andra animesäsong vid namn My-Otome (舞-乙HiME) har nyligen sänts klart i japansk tv. 

Serien är licenserad i Nordamerika av Bandai sedan juli 2005. Den första amerikanska dvd:n släpptes i mars 2006.

Avsnittsguide

Mangaserier
Anime (TV)
Mahō shōjo